А́нна Ю́рьевна Козло́ва (род. 17 февраля 1981, Москва) — российская писательница, сценаристка, журналистка.

Биография 

Анна Козлова родилась в Москве, в писательской семье.

В 2003 году с отличием окончила журфак МГУ.

Печаталась в «Независимой газете», «Литературной газете», «Литературной России», журналах «Родина», «Юность».

Работала журналисткой в газетах «Представитель власти», «Экономическая газета», в пиар-департаменте телеканала ТНТ.

Семья 
Её дед — писатель Вильям Козлов, отец — Юрий Козлов, главный редактор «Роман-газеты».

В первом браке Анна Козлова была замужем за писателем Сергеем Шаргуновым. Воспитывает двоих детей.

Библиография

Сценарист 
 2011 — «Краткий курс счастливой жизни» (16 серий, Первый канал)
 2012 — «Развод» (12 серий, Первый канал)
 2013 — «Ясмин» (62 серии, Первый канал)
 2014 — «1001» (4 серии, Первый канал)
 2014 — «9 дней и одно утро» (полнометражный фильм)
 2016 — «Партия» (сериал, Первый канал)
 2018 — «Садовое кольцо» (12 серий, Первый канал)
 2021 — «Медиатор» (16 серий, START)
 2021 — «Самка богомола» (8 серий, START)
 2022 — «Я здесь больше не живу!» (проект в формате киносторис — 8 серий по 15 минут, которые можно смотреть и как сериал, и как полный метр, KION)
 2023 — «Кеша» (KION)

Премии и награды 
 2017 — Лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» (роман «F20»)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники факультета журналистики МГУ
Русские писатели XXI века